Постол — фамилия и топоним.

Населённые пункты 
 Постол (Верхний Постол) — деревня в Завьяловском районе Удмуртии (к ней же относятся исторические названия Постол [Верхний] Нагорный и Постол [Верхний] Заречный).
 Постол — село в Завьяловском районе Удмуртии.
 Средний Постол — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Старый Постол — старое название деревни Иваново-Самарское в Малопургинском районе Удмуртии.

Фамилия 
 Постол, Алексей Григорьевич (1920—2011) — советский и российский скульптор
 Постол, Виктор Васильевич (род. 1984) — украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой полусредней весовой категории.

См. также 
 Постолы (поршни) — простейшая старинная кожаная обувь у славян.